Ел Тордиљо има више значења:

 Ел Тордиљо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тордиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тордиљо (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику